Muhanov [muhánov] je priimek več osebnosti (). Ruski priimek izhaja iz turškega imena Muhan, kar po arabsko pomeni sluga, delavec.

 Aleksander Iljič Muhanov (1766—1815), gubernator Rjazanske, Kazanske in Poltavske gubernije, glavni konjušnik.
 Nikolaj Ivanovič Muhanov (1882—1942), ruski pisatelj, režiser, novinar, igralec in pesnik.
 Nikolaj Terentjevič Muhanov (1747—1808), ruski general.
 Pavel Aleksandrovič Muhanov (1797—1871), ruski zgodovinar in arheograf, sin A. I. Muhanova.
 Peter Aleksandrovič Muhanov (1799—1854), ruski dekabrist in častnik, sin A. I. Muhanova.
 Vjačeslav Fjodorovič Muhanov (*1952), ruski fizik in kozmolog.
 Vladimir Vasiljevič Muhanov (*1954), ruski nogometaš in nogometni trener.

Sklici in opombe

Viri